USS Tang — кораблі ВМС США,названі на честь риби.

 USS Tang (SS-306) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». На службі з 1942 року. Потоплений 24 жовтня 1944 року.
 USS Tang (SS-563) — підводний човен ВМС США однойменного типу. На службі у складі ВМС США протягом 1951-1980 років. У 1980 році проданий ВМС Туреччини, де отримав назву «TCG Pirireis (S 343)». Ніс службу до 2004 року, після чого перетворений на корабель-музей.
 USS Tang (SSN-805) — планований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений у 2019 році

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни